Льви́ный мост — название мостов:

Австрия 
 Львиный мост () — одно из названий моста Йозефа Шемерля в составе Нусдорфской плотины в пригороде Вены.

Болгария 
 Львиный мост () — мост через реку Владайску в Софии.

Великобритания 
 Львиный мост () — мост через реку Алн в городе Алник.

Венгрия 
 Львиный каменный мост () — мост через пруд в парке Варошлигет в Будапеште.

Венесуэла 
 Львиный мост () — мост через реку Гуайру в Каракасе.

Германия 
  () — пешеходный висячий мост в парке Большой Тиргартен, Берлин.
 Львиный мост () — вантовый мост через канал Рейн — Майн — Дунай в Бамберге.
 Львиный мост () — мост через реку Фульда в Мюндене.
 Львиный мост () — мост через реку Лайне в Нойштадт-ам-Рюбенберге.
 Львиный мост () — железнодорожный мост через реку Шварце-Рёдер около Радеберга.
 Львиный мост () — одно из названий  через реку Майн в Вюрцбурге.

Испания 
 Львиный мост () — мост через реку Бернесга в Леоне.
 Львиный мост () — одно из названий Каменного моста через реку Эбро в Сарагосе.

Италия 
 Львиный мост () — мост через реку Ламбро в Монце.
 Львиный мост () — одно из названий пешеходного моста Стреттара через реку Сколтенна около Монтекрето.

Россия 
 Львиный мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
 Львиный мост — одно из названий Трёхарочного моста через протоку Черного озера в Гатчине.

США 
 Львиный мост () — раскрывающийся мост через реку Матанзас в Сент-Огастин, Флорида.
 Львиный мост () — мост через реку Португес в Понсе, Пуэрто-Рико.

Франция 
 Львиный мост () — несохранившийся железнодорожный мост через реку Рону в Арле, существовавший с 1866 по 1944 гг.